Vučurević ist der Familienname folgender Personen:
 Nemanja Vučurević (* 1991), serbisch-slowenischer Eishockeyspieler
 Obrad Vučurović (1921–2013), Raketeningenieur und General der Jugoslawischen Volksarmee